Objectes:
 Màscara o careta, peça de material, generalment opac o translúcid, usada per a cobrir la cara 
 Màscara (cosmètica), preparat que s'aplica a la cara amb fins cosmètics (per exemple, neteja) durant un cert temps i després es retira 
 Màscara antigàs, dispositiu d'ús individual, que s'ajusta al cap per protegir de vapors i gasos verinosos 
 Màscara de protecció respiratòria, dispositiu dissenyat per protegir al portador de la inhalació d'atmosferes perilloses
 Màscara de soldar, equip de protecció individual usada quan es realitzen certs tipus de soldadura per protegir els ulls, la cara i el coll
 Màscara mortuòria, còpia fidel del rostre d'una persona acabada de traspassar
 Màscara quirúrgica, tipus de màscara utilitzada per cirurgians i professionals de la salut durant la cirurgia o altres actes mèdics
 Mètodes tecnològics:
 Màscara de col·lisió, defineix l'àrea sensible d'un element de joc d'un videojoc (per exemple un personatge o un vaixell)
 Màscara fotogràfica, pel·lícula amb àrees transparents i opaques, que regulen el pas de la llum en un procés d'insolació fotogràfica
 Màscara de soldadura, capa de laca que reben les plaques de circuit imprès per protegir zones de la capa de coure on no es desitja aplicar pasta de soldadura en plaques amb tecnologia SMD o THT
 Màscara de xarxa, combinació de bits que serveix per a delimitar l'àmbit d'una xarxa d'ordinadors
 Miscel·lània: La màscara, pel·lícula estatunidenca dirigida per Chuck Russell, estrenada l'any 1994